

Nom de famille 

 Anne-Marie Cazalis (1920-1988), écrivaine française ;
 Henri Cazalis (1840-1909), médecin et poète français (noms de plume : Jean Lahor, Jean Caselli).

Toponyme 

 Cazalis, commune française de la Gironde ;
 Cazalis, commune française des Landes.

Patronyme français